Ramblewood puede referirse a las siguientes poblaciones estadounidenses:

 Ramblewood (Baltimore);
  Ramblewood (Nueva Jersey); o
  Ramblewood (Pensilvania).